Барио лас Салинас има више значења:

 Барио лас Салинас (Наукалпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио лас Салинас (Сан Дионисио Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику